Rögels oder Roegels ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Roegels (1870–1917), deutscher Landschafts-, Porträt-, Figuren- und Genremaler sowie Grafiker der Düsseldorfer Schule
 Franz Rögels (1821–1892), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule sowie Fotograf